Pigage ist der Familienname von

 Nicolas de Pigage (1723–1796), Baumeister des kurpfälzischen Hofes
 Werner von Pigage (1888–1959), Maler